Als Mittelmeerabkommen werden verschiedene Bündnisse von Mittelmeeranrainern bezeichnet, so z. B.
ein Militärbündnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts, siehe Mittelmeerentente
die in der Barcelona-Konferenz vereinbarte Euro-Mediterrane Freihandelszone zwischen EU, arabischen Staaten, Israel und der Türkei am Süd- und Ostufer des Mittelmeers